BMS Scuderia Italia (bolj znana le kot Scuderia Italia) je nekdanje italijansko moštvo Formule 1, katerega lastnik je bil Beppe Lucchini. Moštvo je v prvenstvu Formule 1 sodelovalo med sezonama  in  s šasijama Dallara in Lola ter motorji Ford, Judd in Ferrari. Skupno je nastopilo na 96-ih dirkah. Kot najboljšo uvrstitev v prvenstvu je moštvo v sezonah  in  doseglo osmo mesto, kot najboljšo uvrstitev na posamični dirki pa dve tretji mesti, ki sta ju dosegla Andrea de Cesaris na dirki za Veliko nagrado San Marina 1991 in JJ Lehto na dirki za Veliko nagrado San Marina 1993.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) 

Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1988
Športna moštva, razpuščena leta 1993